Anita de Caro (1909-1998), peintre américano-française ;
 Julio de Caro (1899-1980), violoniste argentin ;
 Lorenzo de Caro (1719-1777), peintre italien ;
 Baldassarre de Caro (1689-1750), peintre italien.